Kroya (Kroya), een plaats in het onderdistrict Kroya van het regentschap Indramayu in de Indonesische provincie West-Java
 Kroya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Indramayu in de Indonesische provincie West-Java
 Kroya (Panguragan), een plaats in het onderdistrict Arjawinangun van het regentschap Cirebon in de Indonesische provincie West-Java